Only Teardrops – album di Emmelie de Forest del 2013
 Only Teardrops – singolo di Emmelie de Forest del 2013